Bass se poate referi la:

Bas
Billy „Bass” Nelson
Strâmtoarea Bass
Bass Hill, New South Wales
Bass, Victoria, Australia
Bass, Alabama, SUA
Bass, Arkansas, SUA
Bass, Casey County, Kentucky
Bass, West Virginia
Basses, Vienne, o comună din Franța

Vezi și
Bas (dezambiguizare)